Кувалда:
 Кувалда — ручной ударный инструмент.
 «Кувалда» — рок-группа из города Спас-Клепики Рязанской области.
 «Кувалда» () — американский сатирический телевизионный сериал 1986—1988 года.
 Кувалда — посёлок в Алатырском районе Чувашии.
 Кувалда — правый приток Суры.
 Операция «Кувалда» — условное, конспиративное, название несостоявшегося военного переворота в Турции, который якобы готовился турецкой военной элитой в 2003 году.
 Кувалда () — персонаж Marvel Comics.

См. также 
 Наталья «Кувалда» Рагозина — российская спортсменка-боксёр.
 «Коля-Кувалда» — одно из неформальных прозвищ российского боксёра Николая Валуева.
 Кувалдин
 Sledgehammer (значения)